UBB steht für:
 Ultimate Bulletin Board, eine seit 1996 existierende Webforensoftware, die erstmals BBCodes einsetzte
 Umweltbaubegleitung
 Unabhängiger Bauernbund in Vorarlberg
 Universitätsbibliothek Basel
 Unsere Bayerischen Bauern, landwirtschaftlicher Verein in München
 Unternehmensbereich Bahnbus, ein ehemaliger Unternehmensbereich der Deutschen Bundesbahn
 Usedomer Bäderbahn
 Unterbalbach, ein Stadtteil von Lauda-Königshofen
 Mabuiag Island Airport (IATA-Code), Flughafen auf Mabuiag, Insel der Bellevue-Inseln, einer zu Australien gehörigen Inselgruppe im Archipel der Torres-Strait-Inseln
 Unbedenklichkeitsbescheinigung für Fahrzeuge

Ubb steht für:
 Unbibium, vorläufiger Name des hypothetischen chemischen Elements mit der Ordnungszahl 122

UBB